Видрио:

 Видрио, Мануэль (род. 1972) — мексиканский футболист, центральный защитник.
 Видрио, Нестор (род. 1989) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара».